1 Warszawski Batalion Rozpoznawczy – samodzielny pododdział  rozpoznawczy 1 Korpusu Polskiego w ZSRR, a potem 1 Armii WP
 1 Siedlecki Batalion Rozpoznawczy – samodzielny pododdział rozpoznawczy 1 DZ; stacjonuje w Siedlcach.